Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2005 war ein kontinentales Snookerturnier zur Ermittlung des Asienmeisters, das von der Asian Confederation of Billiard Sports (ACBS) vom 24. Juli bis zum 31. Juli 2005 im Alexander Hotel in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ausgetragen wurde. Sieger wurde der Chinese Jin Long, der im Finale seinen Landsmann Cai Jianzhong besiegte. Jin spielte mit einem 137er-Break auch das höchste bekannte Break des Turnieres.

Modus 
Ursprünglich sollte das Turnier einige Wochen früher im indischen Pune im Bundesstaat Maharashtra stattfinden. Die Behörden des Bundesstaates weigerten sich aber, die Austragung des Turnieres zu billigen. Im Frühsommer entschied sich der austragende Verband, die Asian Confederation of Billiard Sports, dem indischen Verband infolgedessen das Turnier zu entziehen. Als Ersatz-Austragungsort schlug der Verband die thailändische Hauptstadt Bangkok vor, was die thailändische Regierung und der thailändische Verband unterstützten. Finanziell arrangierte man einen Sponsoringdeal mit dem Spirituosenhändler Thai Beverage. Als Austragungsort legte man sich auf das Alexander Hotel im Bangkoker Stadtteil Ramkhamhaeng fest. Als Starttermin wurde der 24. Juli angesetzt. Das Turnier dauerte insgesamt eine Woche, und endete entsprechend am 31. Juli.

Am Turnier nahmen 48 Spieler aus 21 verschiedenen Ländern teil, darunter fünf Spieler aus Thailand und der indische Titelverteidiger Alok Kumar. Das Turnier begann mit einer Gruppenphase mit acht Siebener-Gruppen. In jeder Gruppe spielte jeder Spieler einmal gegen jeden seiner Konkurrenten, am Ende rückten die beiden besten Spieler jeder Gruppe in die Finalrunde vor. In dieser wurde im K.-o.-System der neue Asienmeister ermittelt.

Finalrunde 
Titelverteidiger Alok Kumar schied bereits in der Gruppenphase aus. Die K.-o.-Runde mit sechzehn Spielern wurde mit unterschiedlichen Best-of-Modi ausgetragen. Ferner wurde auch ein Spiel um Platz 3 gespielt. Der Sieger Jin Long erhielt eine Startberechtigung für die Saison 2005/06 der professionellen Snooker Main Tour.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten mindestens die beiden folgenden Spieler ein Century Break:
  Jin Long: 137
  Manan Chandra: 135

Einzelnachweise 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in Bangkok